

Culture et société 
 Le prix Charles Frankel est un  récompensant chaque année des personnes ou des institutions pour leurs activités en sciences humaines et sociales. Créé en 1988, il est remplacé en 1997 par la National Humanities Medal.

Anthroponyme 

 Charles Frankel (1917-1979), un philosophe américain ;
 Charles Frankel (1956-), un géologue français.

Frankel, Charles